Чижо́в, Алексе́й:
 Чижов, Алексей Рудольфович (род. 1964) — российский спортсмен (международные шашки).
 Чижов, Алексей Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист с мячом.
 Чижов, Алексей Ярославович (род. 1942) — заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор РУДН.